K3, K 3  eller K-3 kan syfta på:

 K 3 – ett svenskt kavalleriregemente sedan 1815–, se Livregementets husarer
 K3 (TV-kanal) – en spansk TV-kanal
 Klickportalen K3 – en utbildningsplattform på Internet
 K3 (musikgrupp) – en belgisk-nederländsk musikgrupp
 K3 (redovisning) – en redovisningsnorm utgiven av Bokföringsnämnden 2012
 K3b – en fri programvara